Сакао (Hog Harbour, Klep, N’kep, Sakao, Sakau, Santo) - океанийский язык, на котором говорят на северо-востоке острова Эспириту-Санто в Вануату.

Название 
Сакао - название языка, которое используют иностранцы и лингвисты. Он так назван в честь острова Сакао, островка у северо-восточного берега острова Эспириту-Санто, почти напротив Порт-Олри. Это не собственное название этого острова, которое названо как Laðhi носителями сакао. Название сакау означает "коралловый риф" на различных языках Вануату, но неизвестно, какое именно название они дали острову.

Говорящие на языке сакао относятся к своему родному языку, используя различные названия, считаются в зависимости от разновидности.

Фонология

Ссылки 
 Сакао на Ethnologue
 Произношение сакао на Omniglot

Языки Вануату
Океанийские языки